The Tour Championship  - golftoernooi
 Tour Championship (snooker) - snookertoernooi